Ellektra (film), een Belgische film uit 2004 van Rudolf Mestdagh
 Ellektra, artiestennaam van de Belgische zangeres Eline De Munck